Поп Ива́н:
 Чёрная Гора (Поп Иван Черногорский) — гора в Карпатах.
 Поп-Иван Мармарошский — гора в Карпатах.
 Пресвитер Иоанн (поп Иван) — мифический царь христианского государства в Азии в XIII веке.
 Поп, Иван Иванович (род. 1938) — историк-славист.